Кориковский, Сергей Петрович (13 мая 1936, Москва — 11 августа 2018, там же) — советский геолог, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени Коржинского.
 Кориковский, Пётр Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.